Thailand Open 1996 (Singha Thailand Open) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 11 och 17 mars 1996 i Bangkok, Thailand. Alan McManus vann turneringen efter att ha slagit Ken Doherty i finalen med 9-8.

Händelser i samband med turneringen
Alan McManus låg under med 7-8 i finalen mot Ken Doherty, och låg även under i det avslutande framet, men vände och vann. Förutom förstapriset på £ 40 000 fick han även £ 5000 i bonus för turneringens högsta break, 139, vilket han gjorde i semifinalen mot Peter Ebdon.
Detta var McManus' andra rankingtitel, efter Dubai Classic 1994.

Resultat

Huvudturnering

Wildcard-omgång
En wildcard-omgång spelades direkt före huvudturneringen, där de tre lägst rankade kvalspelarna fick möta tre asiatiska wildcards.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker
Snooker Scene

1996 i Thailand
Snookersäsongen 1995/1996
1996